Auberjonois ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Auberjonois (1910–2004), schweizerisch-US-amerikanischer Journalist und Reiseschriftsteller
 Remy Auberjonois (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler